Леванда Дмитро Дмитрович — капітан 2-го рангу Військово-морського флоту УНР.
 Леванда Іван Іванович — мовознавець.
 Леванда Іоанн — український священик і проповідник.

Прізвища